Fremont County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Fremont County (Colorado) – okres státu Colorado
 Fremont County (Idaho) – okres státu Idaho
 Fremont County (Iowa) – okres státu Iowa
 Fremont County (Wyoming) – okres státu Wyoming

 Fremont County (Teritorium Kansas) – bývalý okres Teritoria Kansas